Eve Planeix (née en 2000), nageuse synchronisée française
Joseph Planeix (1915-1993), homme politique français
Sophie Planeix (née en 1997), archère française